A 2013-as WTCC makaói nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság tizenkettedik, egyben utolsó fordulója. 2013. november 17-én rendezték meg a Circuito da Guia-n, Makaóban.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

További információk 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Makao
Makaó sportélete